Niemcy:
 Deutz – dzielnica Kolonii

Osoby:
 Arnold Deutz – niemiecki polityk
 Hanno Deutz – niemiecki tenisista stołowy

Inne:
 Deutz – opactwo
 Deutz AG – niemiecki producent silników
 Köln Messe/Deutz – stacja kolejowa w Kolonii
 Magirus-Deutz – były producent samochodów ciężarowych
 SAME Deutz-Fahr – producent traktorów

Zobacz też:
 Deuz